Francisco Javier Gómez Noya (n. 1983) – triatleta spagnolo
Javier Gómez Fuertes (n. 1986) – ginnasta spagnolo